Прави́тельство Фланде́на () — французский кабинет министров во главе с Пьер-Этьеном Фланденом:

 периода Третьей республики:
 Первое правительство Фландена — с 8 ноября 1934 по 31 мая 1935 года;

 периода режима Виши:
 Второе правительство Фландена — с 14 декабря 1940 года по 9 февраля 1941 года.